Уэвар-дель-Альхарафе () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Альхарафе. Занимает площадь 58 км². Население 2658 человек (на 2010 год). Расстояние 26 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Huévar del Aljarafe
 Información de Huévar del Aljarafe

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи